Алексей Алексеевич Зайцев (род. 29 июня 1992, Череповец) — российский хоккеист, крайний нападающий. Воспитанник череповецкого хоккея. В настоящее время является игроком клуба «Темиртау», выступающей в ОЧРК.

Карьера 
Алексей Зайцев начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе родной череповецкой «Северстали». До этого на протяжении двух лет Алексей выступал в Молодёжной хоккейной лиге, защищая честь клуба «Алмаз». В сезоне 2010/11 Зайцев был включён в состав сборной Запада в матче на Кубок Вызова. 18 февраля 2011 года в матче против «Автомобилиста» Алексей дебютировал в КХЛ.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 21 августа 2011 года

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Алмаз»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Тамбов»
Игроки ХК «Темиртау»